«Главный свидетель» — советский художественный фильм 1969 года, снятый по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова.

Съёмки фильма прошли в Муроме, в том числе у Николо-Набережной церкви.

Аннотация 
Фильм поставлен по мотивам рассказов А. П. Чехова «Бабы», «Трубная площадь», «Сирена», «В суде».

В ролях 
 Елена Санаева — Мария Семёновна Каплунцова, подсудимая вдова
 Александр Белявский — Матвей Саввич Новожилов, свидетель
 Лариса Лужина — Варвара
 Михаил Кислов — Василий Максимович Каплунцов
 Павел Винник — Лебёдкин
 Всеволод Санаев — Дюдя
 Вера Алтайская — Маланьина, сваха
 Лариса Данилина — Софья
 Александра Денисова — жена Дюди
 Борис Юрченко — Герасим Копылов
 Борис Битюков
 Александр Лебедев — Алёшка
 Валентин Брылеев
 Дмитрий Масанов
 Даниил Нетребин — секретарь суда
 Глеб Стриженов — председатель суда
 Иван Жеваго — человек в суде
 Юрий Леонидов — член суда
 Николай Романов — адвокат

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Аида Манасарова
 Авторы сценария: Александр Витов
 Оператор: Евгений Васильев
 Композитор: Николай Сидельников
 Художник-постановщик: Юрий Теребилов
 Звукооператор: Владимир Крачковский

Ссылки 
 Каталог Мосфильма: «Главный свидетель»
 Наше кино: «Главный свидетель»
 Кинофильм на сайте Кино-Театр

Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1969 года
Фильмы Аиды Манасаровой